Příjmení Erben pochází z apelativa erb = dědic, potomek, majitel dědičného dvorce. Ženskou variantou je Erbenová.

Jeho variantou je příjmení Erban, které se také vyskytuje ve stejné oblasti.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Eva Erbenová (* 1930) – izraelská spisovatelka židovského původu narozená v Československu
 František Erben (1874–1942) – český sportovní gymnasta
 Helena Erbenová (* 1979) – česká sportovkyně, běžkyně na lyžích a triatlonistka
 Jan Bolemil Erben (1837–1923) – česko-americký pastor a novinář, náčelník první jednoty Sokola v USA
 Karel Jaromír Erben (1811–1870) – český spisovatel a sběratel lidových písní a pohádek
 Kristýna Erbenová (* 1987) – česká portrétní fotografka
 Tomáš Erben (* 1970) – český florbalový hráč, trenér a funkcionář
 Václav Erben (1930–2003) – český spisovatel
 Roman Erben (* 1940) – český básník a výtvarník

jiný význam
 Erben (planetka) – planetka pojmenovaná po Karlu Jaromíru Erbenovi

Reference

Související články 
 Karla Erbová
 Vlaďka Erbová
 Urban

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení